Produsele denumite generic „etnobotanice” conțin substanțe sau amestecuri de substanțe chimice, sintetizate în laboratoare, ce produc efecte fiziologice și psihologice asemănătoare drogurilor de risc/mare risc.

Vezi și 
 Drog sintetic

Note

Legături externe
Cum au devenit etnobotanicele din nou legale în România, deși marijuana încă te bagă-n arest 

Droguri